Sommet inter-coréen d'avril 2018

 Sommet inter-coréen de mai 2018

 Sommet inter-coréen de septembre 2018